

События 
 243 — Консулы Луций Анний Арриан и Гай Церуоний Пап.
 243 — Смерть Мизитея. Префектом претория назначен Филипп Аравитянин.
 Битва при Ресаене.

Родились 
 Агриппина Римская, раннехристианская святая, мученица.
 Сунь Лян, второй правитель царства У эпохи Троецарствия в Китае.

Скончались 
 Гай Фурий Сабин Аквила Тимесифей, римский государственный деятель.

См. также